Gorenja Brezovica (Brezovica), een plaats in de Sloveense gemeente Brezovica
 Gorenja Brezovica (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej